Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1951/52 war die siebente Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam Oberliga-Absteiger Altona 93 neu in die Amateurliga, ebenso die vier Aufsteiger Rasensport Harburg (erstmals in der Amateurliga), SV West-Eimsbüttel, Viktoria Wilhelmsburg und SV Blankenese (alle drei Wiederaufstieg nach einer Spielzeit).

Sieger wurde der Harburger TB 1865. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Altona 93 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort belegten sie den zweiten sowie dritten Platz und stiegen in die Oberliga auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der FC Teutonia 05 Ottensen musste die Amateurliga nach fünf Spielzeiten wieder verlassen, der SV Blankenese nach einer Spielzeit.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1951/52 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1951/52 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1951
Fußballsaison 1951/52